Religião
 Nascimento de Jesus
 Basílica da Natividade

Localidades
 Natividade (Rio de Janeiro), município
 Natividade (Tocantins), município

Arte
Natividade (Christus)
Natividade (Campin)
Natividade (Josefa de Óbidos)
Natividade de Cristo na arte

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de religião
Desambiguações de artes